Starting Over peut désigner : 

 Starting Over, un album de SPEED sorti en 1997 ; 
 Starting Over, titre original de Merci d'avoir été ma femme, un film d'Alan J. Pakula, sorti en 1979.
 Starting Over, une série télévisée diffusée entre 2003 et 2006 ;